Нэмэгэт (; также Нэмэгэту, Немегт) — топоним в республике Монголия:
 Нэмэгэт — горный хребет на юге Монголии.
 Нэмэгэт — горная вершина в системе Нэмэгэтских гор.
 Нэмэгэт — межгорная впадина (котловина) на юге пустыне Гоби.
 Нэмэгэт — древняя река, протекавшая в одноимённой впадине.
 Нэмэгэт — геологическая формация.

Примечания